— японский борец вольного стиля, чемпион Азии и Азиатских игр, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1958 году в деревне в префектуре Ибараки (сейчас это место находится на территории города Хокота). В 1979 году стал чемпионом Азии. В 1978 году стал чемпионом Азиатских игр в Бангкоке. В 1984 году завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. В 1986 году стал бронзовым призёром Азиатских игр в Сеуле.

Ссылки 
 
 

Борцы Японии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Борцы первого наилегчайшего веса
Чемпионы Азии по вольной борьбе
Чемпионы Азиатских игр по вольной борьбе